The Sheriff's Reward – film del 1912 prodotto dalla Bison Motion Pictures
 The Sheriff's Reward – film del 1913 diretto da Fred E. Wright
 The Sheriff's Reward – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Mix